O nome Hillel foi utilizado por diversos estudiosos e pensadores judeus através da história:

Hillel, o ancião - primeiro século da Era Cristã, é considerado o maior sábio do período do Segundo Templo.

Hillel II (330–365 ) Filho de Judá Nesiah, neto de Gamaliel IV

Hillel, filho de Gamaliel III (terceiro século) 

Hillel ben Eliakim (século 12), rabino, chamado de Hillel da Grécia 

Hillel ben Naphtali Zevi (1615–1690), rabino lituano 
 
Yehoshua Bar-Hillel, (1915-1975), filósofo e matemático alemão

Desambiguação